

Patronyme 

 Cindy Gallop (1960-), publicitaire anglaise
 Tom Gallop, acteur américain

Voir aussi 
 Gallop (studio), un studio d'animation japonais créé le .